

Купін — село в гміні Залево Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Купін — село в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства